Walk the Moon (rockband), een indie rockband uit Cincinnati (Verenigde Staten)
 Walk the Moon (album), het debuutalbum van de rockband